Margareta eller Margaretha af Sverige kan henvise til flere personer:

 Margareta Fredkulla (død 1130) – datter af Kong Inge den Ældre af Sverige, gift med Kong Magnus Barfod af Norge og Kong Niels af Danmark
 Margrete 1. (1353–1412) – datter af Valdemar Atterdag og de facto regerende dronning af Danmark, Norge og Sverige
 Margareta Eriksdatter (1516–1551) – datter af Erik Abrahamsson, gift med Kong Gustav 1. af Sverige
 Prinsesse Margaret af Connaught (1882–1920) – datter af Prins Arthur af Storbritannien, gift med den senere Kong Gustav 6. Adolf af Sverige
 Prinsesse Margaretha af Sverige (1899–1977) – datter af Prins Carl af Sverige, gift med Prins Axel af Danmark
 Prinsesse Margaretha af Sverige (født 1934) – datter af Arveprins Gustav Adolf af Sverige, gift med John Ambler

Se også 
 Margrethe af Danmark (flertydig)